A 2005–2006-os osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának kilencvenötödik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien a 2005-2006-os szezon bajnoka.
 Az Austria Wien és a Red Bull Salzburg részt vett a 2006–07-es UEFA-bajnokok ligájában.
 Az ASKÖ Pasching és az SV Mattersburg részt vett a 2006–07-es UEFA-kupában.
 Az Admira Wacker Mödling kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1

Osztrák labdarúgó-bajnokságok